

Amity Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Amity Township, du comté de Clark ;

Dakota du Nord 
 , du comté de Bottineau ;

Illinois 
 Amity Township, du comté de Livingston ;

Iowa 
 Amity Township, du comté de Page ;

Pennsylvanie 
 Amity Township, du comté de Berks ;
 Amity Township, du comté d'Érié.

Homonymie de townships